Ženská čtyřhra Internationaux de Strasbourg 2017 probíhala ve druhé polovině května 2017. Do deblové soutěže štrasburského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byla španělská dvojice Anabel Medinaová Garriguesová and Arantxa Parraová Santonjaová, jehož členky do soutěže nezasáhly.

Vítězem se stal nenasazený australský pár Ashleigh Bartyová a Casey Dellacquová, který ve finále zdolal tchajwanské turnajové jedničky Čan Chao-čching a Čan Jung-žan po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly čtvrtou společnou trofej. Bartyová vybojovala čtvrtý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Dellacquovou to bylo šesté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan  (finále)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (čtvrtfinále)  Darija Juraková /  Anastasia Rodionovová (1. kolo)  Šúko Aojamová /  Jang Čao-süan (semifinále)''

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Internationaux de Strasbourg
Tenis ve Francii v roce 2017
WTA Tour 2017